Lipsi bezeichnet:

 einen Modetanz aus den späten 1950er Jahren, siehe Lipsi (Tanz)
 eine Insel in Griechenland, siehe Lipsi (Insel)
 einen Familiennamen, siehe Morice Lipsi
 eine Kartoffelsorte, siehe Lipsi (Kartoffel) oder Liste von Kartoffelsorten